Бразилия на летних Олимпийских играх 2020 была представлена 312 спортсменами в 27 видах спорта. В связи с пандемией COVID-19 Международный олимпийский комитет принял решение перенести Игры на 2021 год.

В марте 2020 года Исполком МОК, продолжая политику гендерного равенства на Олимпийских играх, одобрил изменения в протокол церемоний открытия и закрытия Игр, согласно которым у национальных олимпийских комитетов появилась возможность заявить в качестве знаменосцев одного мужчину и одну женщину. На церемонии открытия Игр знаменосцами сборной Бразилии стали чемпион Олимпийских игр 2016 года волейболист Бруно Резенде и бронзовый призёр Игр 2008 года дзюдоистка Кетлейн Квадрус, а на церемонии закрытия право нести национальный флаг было доверено двукратной медалистке Игр в Токио Ребеке Андраде.

По итогам соревнований на счету бразильских спортсменов было 7 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых медалей, что позволило сборной Бразилии занять 12-е место в неофициальном медальном зачёте. По общему количеству медалей сборная Бразилии установила новый национальный рекорд, превзойдя на 2 бронзовые медали результат домашних Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Состав сборной 

  Академическая гребля
  Бокс
  Кено Машадо
  Борьба
 Греко-римская борьба
 Велоспорт
  Шоссе
  Маунтинбайк
  BMX-фристайл
  Волейбол
  Гандбол
  Гольф
 Гребля на байдарках и каноэ
  Гладкая вода
  Дзюдо
  Конный спорт
  Лёгкая атлетика
  Настольный теннис
  Парусный спорт
  Плавание
  Пляжный волейбол
  Сёрфинг
  Скейтбординг
  Современное пятиборье
  Спортивная гимнастика
  Стрельба
  Стрельба из лука
  Теннис
  Триатлон
  Тяжёлая атлетика
  Фехтование
  Футбол
 Дани Алвес
 Антони
 Гильерме Арана
 Бренно
 Абнер Винисиус
 Бруно Гимарайнс
 Рикардо Граса
 Диего Карлос
 Клаудиньо
 Матеус Кунья
 Дуглас Луис
 Лукан
 Малком
 Габриэл Мартинелли
 Габриэл Менино
 Нино
 Паулиньо
 Рейниер
 Ришарлисон
 Адербар Сантос
 Бруно Фукс
 Матеус Энрике
 Алине
 Анджелина
 Андрессинья
 Андресса
 Барбара
 Беатриз
 Бруна
 Гейзе
 Дебинья
 Джована
 Джулия
 Дуда
 Летисия
 Летисия Сантос
 Лудмила
 Марта
 Полиана
 Рафаэла
 Тамирес
 Формига
 Хусинара
 Эрика

 Результаты соревнований 

  Футбол 

Футбольный турнир традиционно начался до официального начала Олимпийских игр. Перед началом Игр Международный олимпийский комитет расширил заявку на турнир до 22 человек, при этом на матч можно было заявить только 18 человек.

Мужчины

Соревнования в мужском футболе прошли с 22 июля по 7 августа. В связи с переносом Олимпийских игр в мужском турнире приняли участие сборные, составленные из игроков не старше 24 лет (родившиеся после 1 января 1997 года), а не 23 как на всех предыдущих Играх. Также в заявку могли войти не более 3 футболистов старше этого возраста.

Олимпийская сборная Бразилии по футболу квалифицировалась на Игры, пробившись в финал квалификационного олимпийского турнира КОНМЕБОЛ<. Бразильские футболисты защищали звание олимпийских чемпионов, завоёванное в 2016 году на домашних Играх в Рио-де-Жанейро.

Состав
Предварительный состав олимпийской сборной из 50 человек был объявлен 15 июня 2021 года. Состав из 18 человек был объявлен 17 июня. Однако после того, как несколько клубов отказались отпустить своих игроков, 2 июля 2021 года был объявлен новый состав вместе с четырьмя дополнительными игроками, которые вошли в окончательный состав из 22 человек. 8 июля Рикардо Граса заменил Габриэля, который получил травму. 14 июля Малком заменил Дугласа из за травмы..

Результаты
 Групповой этап (группа D)

ЧетвертьфиналПолуфинал

ФиналИтог: по результатам мужского футбольного турнира олимпийская сборная Бразилии стала обладателем золотых медалей.

Женщины

Соревнования в женском футболе прошли с 21 июля по 6 августа. Женская сборная Бразилии по футболу квалифицировалась на Игры, благодаря победе в Кубке Америки 2018 года. Сборная Бразилии является одной из трёх сборных, наряду со Швецией и США, которые выступали во всех Олимпийских играх с 1996 года, когда женский футбольный турнир был добавлен в программу соревнований.

Состав
Финальный состав олимпийской сборной был объявлен 18 июня 2021 года. 2 июля Адриана выбыла из состава из-за травмы и была заменена на Анджелину.

Результаты
 Групповой этап (группа F)

 ЧетвертьфиналИтог: по результатам олимпийского турнира женская сборная Бразилии по футболу заняла 6-е место'.

 Примечания 

 Ссылки 
 Сборная Бразилии на странице Олимпийских игр 2020
 Сборная Бразилии на сайте Olympedia.org''
 

Страны на летних Олимпийских играх 2020 года
Спорт в Бразилии в 2020 году